Наби-илишу — царь (лугаль) Урука, правивший в конце XIX века до н. э.

Список датировочных формул Наби-илишу

Примечания 

Цари Урука
Правители Азии XIX века до н. э.